Вассос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1898—1985) — американский промышленный дизайнер.
 Вассос, Тимолеон (1836—1929) — генерал-лейтенант греческой армии.